

Cinema 
 Prova schiacciante (Shattered) – film del 1991 diretto da Wolfgang Petersen
 Shattered - Gioco mortale (Butterfly on a Wheel) – film del 2007 diretto da Mike Barker
 Shattered - film del 2022 diretto da Luis Prieto

Letteratura 
 In un incubo di follia (Shattered) – romanzo di Dean Koontz del 1973
 Shattered – romanzo di Dick Francis del 2000

Musica 
 Shattered – singolo dei The Rolling Stones del 1978, dall'album Some Girls
 Shattered – traccia dell'album Bury the Hatchet dei The Cranberries del 1999
 Shattered – singolo dei Delain del 2007
 Shattered (Turn the Car Around) – singolo degli Of a Revolution del 2008

Televisione 
 Shattered – serie televisiva canadese
 Frantumato (Shattered) – episodio della quarta stagione di CSI: Miami
 In frantumi (Shattered) – episodio della settima stagione di Cold Case - Delitti irrisolti
 Nelle pieghe del tempo (Shattered) – episodio della settima stagione di Star Trek: Voyager